Bieganski oder Biegański ist der Familienname folgender Personen:

 Guillaume Bieganski (1932–2016), französischer Fußballspieler
 Piotr Biegański (1905–1986), polnischer Architekt und Hochschullehrer
 Wiktor Biegański (1892–1974), polnischer Regisseur und Schauspieler